Парламентские выборы в Габоне 1990 года были первыми с 1967 года многопартийными выборами. Первый тур прошёл 16 сентября 1990 года и второй тур должен был состояться через неделю. Однако, результаты в 32 из 120 избирательных округов были аннулированы после публичных протестов, на которых заявляли о фальсификациях со стороны Габонской демократической партии и второй тур был перенесён. Перевыборы состоялись 21 октября, а второй тур - 28 октября.

В выборах участвовало 13 партий и 553 кандидата в депутаты Национального собрания Габона. Габонская демократическая партия выиграла 63 из 120 мест и осталась правящей партией.

Результаты

Примечания 

Габон
Выборы в Габоне
1990 год в Габоне